Ingentia — рід завроподоморфів. Жив в середині норійського віку.

Рештки відкриті у формації  на півночі Аргентини.

Автори першоопису помістили Ingentia, Lessemsaurus і Antetonitrus у нову родину Lessemsauridae. Залежно від філогенетичного означення завроподоморфів, Lessemsauridae можна розглядати як базальних завроподів або як найближчих родичів завроподів.

Описано один вид — Ingentia prima.

Кладограма Sauropodiformes:

Примітки 

Завроподоморфи
Динозаври тріасового періоду
Динозаври Південної Америки
Вимерлі тварини, описані 2018